Geoff ou Geoffrey Clark peut faire référence à :
 Geoffrey C. Clark (1981-), artiste, photographe et cinématographe ;
  (1952-), homme politique d'Australie ;
  (1920-2008), joueur anglais de rugby ;
  (1969-), joueur australien de water polo ;
 , présentateur de la BBC ;
  (1981-), producteur de cinéma et de télévision américain.

Voir aussi